Het ATP-toernooi van Bazel 1990 vond plaats van 24 tot en met 30 september in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden in de St. Jakobshalle gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Bazel
ATP-toernooi van Bazel